Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу среди юниоров (), ранее известный как Тихоокеанский чемпионат по кёрлингу среди юниоров () — ежегодный турнир по кёрлингу, проводившийся тихоокеанско-азиатским объединением Всемирной федерации кёрлинга с 2005 по 2015 год. На чемпионате соревновались кёрлингисты в возрасте до 21 года, чтобы квалифицироваться на Чемпионат мира по кёрлингу среди молодёжных команд. В турнире принимали участие Австралия, Китай, Япония, Новая Зеландия и Республика Корея.

В 2016 году Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров и Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу среди юниоров были заменены  на Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров (группа Б), который теперь стал отборочным турниром на Чемпионат мира по кёрлингу среди молодёжных команд.

Результаты у мужчин

Результаты у женщин

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте Всемирной федерации кёрлинга
 Архив результатов Всемирной федерации кёрлинга

Международные соревнования по кёрлингу
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2005 года